Aдам Каме́нский-Длу́жик (, ; около 1635, Орша — около 1676) — польский путешественник XVII века, автор первого на польском языке описания Сибири.

Биография 
Адам Каменский родился в шляхетской семье (герба Слеповрон), имеющей литовское  происхождение, на территории современной Белоруссии. Сведения в польских и белорусских источниках об Адаме Каменском отсутствуют, известно только то, что он сам написал о себе в отчёте – служил «панцырным товарищем», то есть латником или рыцарем панцирной кавалерии Речи Посполитой.

Служил в войске Великого княжества Литовского. Принимал участие в сражениях Русско-польской войны (1654—1667).

Попал в плен к русским, по разным данным, 20 октября 1657 года или в октябре 1660 года во время во время битвы на реке Басе и был отправлен с другими пленниками в Могилев, a затем в Москву.

Согласно сохранившимся архивным документам Сибирского приказа, Адам Каменский был принудительно направлен на военную службу в Якутск. Вместе с другими заключенными добирался до Якутска через Тобольск, Енисейск и Илимский острог. В острог Якутска попал 16 августа 1662. Отбыл двухлетнюю службу, в ходе которой вероятно побывал в Жиганах и на побережье Охотского моря близ устья реки Охоты. Затем с 1664 по 1668 год служил дворским (надзирателем) тюрьмы в Якутском остроге.

Вследствие заключения в 1667 году Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой, Каменский в составе группы пленников был отпущен в Москву и покинул Якутск весной 1668 года. После обмена пленными вернулся на родину, в Оршу, .

После возвращения на родину в начале 1670-х годов написал отчёт, в котором умолчал о своей службе тюремным надзирателем и утверждал, что в 1659 году совершил путешествие морским путём из бассейна Лены в низовья Амура. Современные историки считают наиболее вероятным, что эта часть отчёта является вымыслом автора, основанным на рассказах русских путешественников, с которыми Каменский встречался в Сибири.

Творчество 
После возвращения в Речь Посполитую написал отчет о пребывании в плену и в ссылке, в котором сделал природо-этнографическое описание Сибири.

Написал свои воспоминания о пребывании в Сибири, о своем участии в трудном морском плавании с реки Лены вокруг всей северо-восточной части Сибири. Свой Дневник озаглавил «Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc». Это первое сохранившееся в истории  описание пребывания в Сибири на польском языке.

Воспоминания  Адама Каменского были обнаружены в 1870 году ксендзом Александром-Матеем Марианским, который опубликовал их в 1874 году.

Ленинградский историк Борис Петрович Полевой по окладным книгам Якутского острога существенно уточнил сибирский период биографии Адама Каменского. Согласно исследованиям Полевого, Каменский был оршанским шляхтичем, провел в плену десять лет (а не четыре года как указано в его воспоминаниях) и служил в Якутске тюремным надзирателем, о чём в мемуарах умолчал. Полевой обнаружил множество фактических ошибок в некоторых частях мемуаров Каменского и пришёл к выводу, что эти части написаны не по собственным впечатлениям от совершённых путешествий, а со слов других путешественников, с которыми Каменский встречался за время своей службы в Якутске. В частности, рассказ о путешествии по Амуру он мог услышать от одного из спутников Артемия Петриловского, отряд которого побывал в низовьях Амура в 1659 году, а плавание по арктическим морям может быть описано со слов Семёна Дежнёва и/или Михаила Стадухина. Полевой также установил, что Каменский умер не в 1667 году, как считалось ранее, а позже.

Публикации 
 Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc spisany przez Adama Kamieńskiego // Warta. Książka zbiorowa ofiarowana księdzu Franciszkowi Bаżyńskiemu proboszczowi przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu na Jubileusz 50-letniego kapłaństwa w dniu 23. kwietnia 1874. оd jego przyjaciól i wielbicieli. (S popiersiem Jubilara.). - Poznan. 1874. - S. 378-388.
 Kamieński A. Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc// Zbigniew J. Wójcik. Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. - Wrocław, 1997. - S. 13-39.
 Rembowski A.,  Moskorzowski J. Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, Warszawa 1895.
 Каменскі Длужык А. Дыярыуш маскоўскага палону з апісаннем гарадоў і мясцовасцей [пераклаў на беларускую мову А. Ф. Коршунаў]  //  Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Міжвузаўскі зборнік. Вып. 2. - Мінск. 1974. - С. 186-207.
 Каменский-Длужик А.-Г. Сибирская реляция. [Пер. Барковский А.] // Полярная звезда. № 1. 1997. Якутск. С. 80-87.
 Kamieński Dłużyk A. Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc spisany przez...  Z pierwodruku wydali oraz prypisami i komentarzami opatrzyli Antoni Kuczyński, Borys Polewoj,

Комментарии

Примечания

Литература и источники 
 
 
 Пыпинъ А. Н. Исторія русской этнографіи. Т. IV. Бѣлоруссія и Сибирь. С.-Петербургъ. 1892. С. 316.
 Бѣлокуровъ С. А. Юрій Крижаничъ въ Россіи. (По новымъ документамъ). Москва. 1901. С. 48, 70. [Приложенія V. О лицахъ, сосланныхъ въ Тобольскъ за 1654-1662 гг.]
 Поручная запись атамана казачьего Михаила Стадухина, атамана казачьего Семена Дежнева, пятидесятника Григория Татаринова с товарищами по казачьем сыне Дмитрие Алексееве, верстаемом в казачью службу // Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сборник документов. Москва. 1951. С. 521-522, 572.
 Полевой Б. П. Забытый источник сведений по этнографии Сибири XVII века. (О сочинении Адама Каменского-Длужика) // Советская этнография. № 5. 1965. Москва. С. 122-129.
 Полевой Б. П. О пребывании в России Адама Каменского-Длужика, автора первого польского сочинения о Сибири // Historia kontaktów Polsko-Rosyjskich w dzedzinie geologii i geografii (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. LXXXII.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1972. S. 9; 275-282.
 
 
 Sajkowski A. Z pól bitewnych nad Basią do kraju Jakutów. // Sajkowski A. W stronę Wednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników. Poznań. S. 220-254; 363-364; 380; 383.
 Багдарыын Сүлбэ. Сөптөөх дуо? // Кыым. Ахсынньи 28 к. № 297. - Якутскай, 1989.-  С. 4.
 Зыков Ф. М. Периодическая печать и некоторые вопросы межнациональных отношений в Якутии. // Национальные отношения в регионах страны: история и современность. Материалы всесоюзной научной конференции 27-28 июня 1991 г., г. Якутск. Ч. II. Якутск. 1992. С. 84; 88.
 Баркоўскі А. І. [А.] Каменскі Адам //  Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 6 (Дадатак). Мінск. 1995. С. 610-611.
 Марианский А. Диариуш московского плена, городов и местностей Адама Каменского // Полярная звезда. № 1. Якутск. 1997. С. 79.
 Коршунаў А.Ф. Нататкі з падарожжа па Сібіры ў XVII ст.: ("Дыярыуш" Адама Каменскага)// Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. - 1973. - №1.
 Пазднякоў В. Каменскі-Длужык Адам (? – пасля 1672) //  Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў двух тамах. Т.-2. Мінск. С. 25.
 Саламевіч І. У. Каменскі (Длужык-Каменскі) Адам-Рыгор // Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. Т. 7. Мінск. 1998. С. 517.
 M. D. [M. Dubiecki] Kamieński Adam // Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana. T. XXXIII-XXXIV. Warszawa. 1903. S. 559-560.
 
 Pierwsi Polacy w sybiryjskiej niewoli // Ruch literacki. Nr. 28. Lwów. 8 lipca. 1876. S. 32.
 Turkowski T. Dłużyk Kamieński Adam // Polski słownik biograficzny. T. V/2. źeżyt 22. Kraków. 1939-1946. S. 200.

Персоналии по алфавиту
Путешественники Польши
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Польша)
Польские ссыльные
Исследователи Сибири
Родившиеся в Орше
Родившиеся в 1630-е годы
Умершие в 1670-е годы